Nedotknutelní můžou být:
 Nedotknutelní – kasta v Indii
 Nedotknutelní (film, 2011) – francouzský film z roku 2011, režie Olivier Nakache a Éric Toledano. Hlavní role ztvárnili François Cluzet a Omar Sy.
 Nedotknutelní (film, 2014) – americký film režiséra Timothyho Woodwarda Jr. z roku 2014
 Nedotknutelní (film, 2017) – americký remake francouzského filmu režiséra Neila Burgera, z roku 2017. V hlavních rolích se představili Bryan Cranston, Kevin Hart a Nicole Kidman.
 Nedotknutelní (seriál) – americký televizní seriál z let 1993–1994